Sankt Savas tempel (serbiska: Храм Светог Саве/Hram Svetog Save), ligger i Serbiens huvudstad Belgrad och är världens största ortodoxa kyrka (dock inte den högsta, vilken är Kristus Frälsarens katedral i Moskva i Ryssland). Kyrkan är tillägnad Sankt Sava som var grundaren av den serbisk-ortodoxa kyrkan och är en väldigt viktig person i Serbiens historia. Kyrkan ligger på Vračarplatån vilken är den plats där Sankt Savas rester och reliker brändes 1595 av den turkiska Sinan Pasha, som straff för att serberna rest sig i ett uppror.

Arkitektur 
Kyrkan är 91 meter lång, från öst till väst, och 81 meter lång, från norr till söder. Den är 82 meter hög, varav dess största förgyllda kors vid toppen är 12 meter. Kupolvalven har ytterligare 18 förgyllda kors och klocktornen har 49 klockor. Det största kupolvalvet väger ensamt över 4000 ton. Fasaden är byggd av vit marmor och granit medan de inre dekorationerna består av mosaik. Kyrkan kan hålla mer än 10 000 troende vid en och samma högtid. I kyrkans källarvåning finns en krypta med bland annat relikerna från Sankt Sava och den helgonförklarade knez Lazars grav.

Konstruktionsprocess 
År 1895, till 300-årsminnet av bränningen av Sankt Savas kvarlevor, planerades att bygga en kyrka vid denna plats, tillägnad den helgonförklarade Sankt Sava. Arbetet gick dock långsamt och på grund av först Balkankrigen, första världskriget, andra världskriget och sedan den efterföljande kommunistiska diktaturen. Arbetet kunde i alla fall återupptas 1985 och i dag (2007) är kyrkan i fullt bruk och nästan färdigbyggd, förutom en del inre dekorationer. Sedan byggandet av kyrkan återupptogs har den enbart finansierats med hjälp av donationer.

Bilder

Se också 

 Serbisk-ortodoxa kyrkan
 Ortodoxa kyrkor
 Östortodoxa kyrkor
 Ortodoxi
 Kyrkor

Externa länkar 
 Officiell webbplats

Referenser 

Kyrkobyggnader i Serbien
Kultur i Belgrad
Sevärdheter i Serbien
Byggnader i Belgrad
Serbisk-ortodoxa kyrkobyggnader
Platser med del av helgons kropp
Turism i Serbien
Kyrkobyggnader invigda 1989
1989 i Jugoslavien